

Geografia
 Bois-Normand-près-Lyre – comune francese situato nel dipartimento dell'Eure

Persone
 Ernest Normand (1857-1923) – pittore britannico
 Jacques Normand (dati anagrafici sconosciuti) – attore francese
 Jacques Normand (1848-1931) – poeta e scrittore francese
 Mabel Normand (1892-1930) – attrice, sceneggiatrice, regista e produttrice statunitense
 Philippe Normand (1952-2013) – attore e cantante francese
 Roger Normand (1912-1983) – mezzofondista francese
 Wilfrid Normand (1884-1962) – politico e giudice scozzese

Altro
 Duo Normand – cronometro a coppie maschile di ciclismo su strada

Pagine correlate
 Le Normand
 Normandie